Niebuhr je příjmení německého původu:
 Barthold Georg Niebuhr (1776–1831) – německý historik
 Carsten Niebuhr (1733–1815), holštýnský Němec povoláním zeměměřič
 Helmut Richard Niebuhr (1894–1962) – americký teolog a etik
 Reinhold Niebuhr (1892–1971) – americký teolog

Související články 
 Neubauer
 Neuber

Německá příjmení